Diana Ross Presents the Jackson 5 — дебютный студийный альбом группы The Jackson 5. Вышел в декабре 1969 года на лейбле Motown.

Список композиций

Примечания 

Дебютные альбомы 1969 года
Альбомы Jackson 5
Альбомы Motown Records
Альбомы на английском языке
Дайана Росс